Паевой инвестиционный фонд
 Прямой иммунофлуоресцентный анализ